Акилли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Акилли, Камилло (1921—1998) — итальянский футболист.
  (1803 — 1860) — итальянский священник.
  (1948 — 2009) — итальянский футболист.